Выуче́йский — ненецкая фамилия, образованная в XIX веке, при крещении ненцев, от названия рода Нууци — Нууча (соломинка). Также топоним.

Носители фамилии 
 Выучейский, Александр Иванович (1949—2013) — российский и ненецкий общественный и государственный деятель, президент Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй», народный депутат СССР.
 Выучейский, Вячеслав Алексеевич (род. 1947) — российский государственный деятель, председатель Собрания депутатов  Ненецкого автономного округа двух созывов, член Совета Федерации России от Ненецкого автономного округа.
 Выучейский, Иван Павлович (1901—1936) — педагог, государственный и общественный деятель. Первый председатель Ненецкого окружного исполкома.
 Выучейский, Степан Николаевич (1923—1980) — оленевод, государственный и общественный деятель. Депутат Верховного Совета СССР IX и X созывов.

Топоним 
 Выучейский — посёлок в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Примечания